Ogawamachi – quartiere di Tokyo
 Ogawamachi – stazione della metropolitana di Tokyo
 14315 Ogawamachi – asteroide della fascia principale